Straumsfjorden eller Straumfjorden er navnet på flere norske fjorde:

Straumsfjorden 
 Straumsfjorden (Aust-Agder) – en indsø i Bygland og Valle kommuner i Aust-Agder.
 Straumsfjorden (Solund) – en fjord i Solund kommune i Sogn og Fjordane.
 Straumsfjorden i Troms – en fjord i Tromsø og Balsfjord kommuner i Troms.

Straumfjorden 
 Straumfjorden (Bø) – en fjord i Bø kommune i Vesterålen i Nordland.
 Straumfjorden (Hitra) – en fjord i Hitra kommune i Sør-Trøndelag.
 Straumfjorden (Nordreisa) – en fjordarm af Reisafjorden i Nordreisa i Troms.
 Straumfjorden (Sortland) – en fjordarm af Eidsfjorden i Sortland kommune i Nordland.
 Straumfjorden (Steigen) – en fjordarm af Sagfjorden i Steigen kommune i Nordland.